Департамент Рамон-Листа  () — департамент в Аргентине в составе провинции Формоса.

Территория — 3800 км². Население — 13754 человек. Плотность населения — 3,6 чел./км².

Административный центр — Хенераль-Энрике-Москони.

География
Департамент расположен на северо-западе провинции Формоса.

Департамент граничит:
на северо-востоке — с Парагваем
на востоке — с департаментом Бермехо
на юге — с департаментом Матакос
на западе — с провинцией Сальта

Административное деление
Департамент включает 2 муниципалитета:

Хенераль-Энрике-Москони
Эль-Портильо

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Формоса